Trogloneta är ett släkte av spindlar. Trogloneta ingår i familjen Mysmenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Trogloneta